Лагранж або Лаграндж ():

Лагранж — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї
 Лагранж — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди
 Лагранж — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Територія Бельфор

Лаграндж — місто, розташоване в окрузі Лі (штат Арканзас, США)
 Лаграндж — округ (графство) у штаті Індіана, США.

Особи 
 Жозеф-Луї Лагранж (1736—1813) — французький математик, фізик і астроном італійського походження.

Інше 
 Лагранж — метеоритний кратер на видимому боці Місяця.

Див. також 
 Ла-Грейндж () — назва низки населених пунктів у США